ARA Granville es el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA Granville (M-4), rastreador de la clase Bouchard.
 ARA Granville (P-33), corbeta de la clase d'Estienne d'Orves (Tipo A69).
Granville